John Robertson (1816–1891) – australijski polityk, premier Nowej Południowej Walii, patron okręgu wyborczego Robertson
 John Robertson (1867–1926) – brytyjski polityk, członek parlamentu
 John S. Robertson (1878–1964) – kanadyjski aktor i reżyser filmowy
 John Robertson (1884–1937) – szkocki piłkarz
 John Robertson (1898–1955) – brytyjski polityk, członek parlamentu
 John Robertson (1913–1987) – brytyjski polityk, członek parlamentu
 John Robertson (ur. 1952) – brytyjski polityk, członek parlamentu
 John Robertson (ur. 1953) – szkocki piłkarz
 John Robertson (ur. 1962) – australijski polityk
 John Robertson (ur. 1964) – szkocki piłkarz i trener piłkarski
 John Robertson (ur. 1974) – angielski piłkarz

 John Robertson  (1929-2020) – kanadyjski żeglarz, olimpijczyk